Letnie Mistrzostwa Norwegii w Skokach Narciarskich – zawody o letnie mistrzostwo Norwegii w skokach narciarskich na igelicie, które odbyły się w dniach 10 - 11 października 2015 roku na Granåsen w Trondheim.

Mistrzostwo Norwegii wśród mężczyzn na dużej skoczni wywalczył Daniel-André Tande, który wyprzedził aż o 28,4 punktu Joacima Ødegårda Bjørenga i o 41,3 punktu Andersa Fannemela. 

Natomiast mistrzostwo Norwegii na dużej skoczni wśród kobiet wywalczyła Line Jahr, która wyprzedziła o 7,3 punktu Maren Lundby i o 80,9 Anniken Mork.

Mistrzem Norwegii na skoczni normalnej ponownie został Daniel-André Tande, który wyprzedził ponownie drugiego Joacima Ødegårda Bjørenga o 21,5 punktów i Joachima Hauera, którzy zostali sklasyfikowani ex aequo.

Wśród kobiet mistrzynią na skoczni normalnej została Maren Lundby, która wyprzedziła drugą Line Jahr o 9,5 punktu. Trzecia Anniken Mork straciła do Lundby 54,3 punktu.

Wyniki

Konkurs indywidualny mężczyzn na normalnej skoczni (Trondheim, 10.10.2015)

Konkurs indywidualny mężczyzn na dużej skoczni (Trondheim, 11.10.2015)

Konkurs indywidualny kobiet na normalnej skoczni (Trondheim, 10.10.2015)

Konkurs indywidualny kobiet na dużej skoczni (Trondheim, 11.10.2015)

Bibliografia 
 
 

Sezon 2015/2016 w skokach narciarskich
Mistrzostwa Norwegii w skokach narciarskich
2015 w Norwegii
Sport w Trondheim